Гран-при Франции 1974 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 7 июля 1974 года на трассе Дижон-Пренуа.

Экс-пилот «Сёртиса» Карлус Пасе вернулся в гонки на частном «Брэбеме», в то время как его место в британской команде занял Жозе Долен. «Изо-Мальборо» предоставила свой второй автомобиль Жан-Пьеру Жабуи. Из-за слишком короткой трассы организаторы этапа сократили число участвующих в гонке автомобилей до 22-х, так что квалификация оставила не у дел восемь участников этапа.

Во время старта Том Прайс, уделявший больше внимания приборам температуры, чем стартовому флагу, поздно сдвинулся с места и получил сзади удар от хорошо стартовавшего Карлоса Ройтемана. «Шэдоу» Прайса от столкновения оказалась на пути Джеймса Ханта, который, врезавшись в машину валлийца, сошёл с трассы. Обладатель поула Ники Лауда лидировал до 16 круга, но возросшая вибрация автомобиля вынудила его уступить первое место Ронни Петерсону, который в итоге одержал победу. Лауда приехал вторым, что позволило ему выйти на первое место в личном зачёте чемпионата.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-16 Ники Лауда

17-80 Ронни Петерсон

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции